Molliens-au-Bois, Somme
 Molliens-Dreuil, Somme
 Molliens-Vidame, Somme